Францобель (1 марта 1967, Фёклабрукк, Верхняя Австрия ; Франц Штефан Грибль) — австрийский писатель.

Биография 
Францобель — сын химика. Окончил Технический колледж машиностроения в Феклабруке и изучал германистику и историю в Вене с 1986 по 1994 год. Кроме того, он работал в Венском Бургтеатре как дополнительный специалист. Окончил с дипломной работой по визуальной поэзии . Был внештатным автором с 1989 года. Живёт в Вене, Пихлване, Буэнос-Айресе иОрт-ан-дер-Донау .

В интервью Der Standard в 2004 году Францобель объяснил, что существует множество легенд о происхождении его псевдонима. По одной из них, название происходит от футбольной трансляции по телевидению (Франция против Бельгии), в которой бросилось в глаза изображение марки «FRAN 2: 0 BEL», которое он, якобы, прочитал как «Franzobel». В другом интервью с курьером в 2007 году он сказал, что это имя было сочетанием имени отца, Франца, и девичьей фамилии его матери Цобль.

У Франзобеля есть сын 1998 года рождения, от художницы Карлы Дегенхардт. В апреле 2010 года он стал отцом во второй раз — матерью ребёнка стала его жена и творческий партнёр, актриса Макси Блаха . Макси Блаха и Францобель живут раздельно с 2018 года.

Творчество 
В дополнение к своей литературной работе (он публикуется в небольших издательствах и в проектах мейл-арта), Францобель также работал художником (концепт-арт до 1992 года). Он опубликовал многочисленные пьесы, прозаические тексты и стихи, которые находятся в напряжении между структурой и экспериментом. Например, он работал с автоматическим переводом, в том числе в периодическом издании Rampe . Его главные романы, с другой стороны, представляют собой смесь фантастического реализма, языковых игр и венских народных пьес. Франзобель изображает «свой мир» как причудливый, полный юмора и намеков на современную историю.

На его работу оказывают влияние дадаисты, венская группа и Хеймито фон Додерер . Однажды он охарактеризовал себя как литературного деятеля, который в первую очередь преследует концепцию индивидуального анархизма. Он также пишет для детей, например книжка с картинками Schmetterling Fetterling (2004) и пьеса Moni und der Monsteraffe (2006). Последняя поставлена и идёт в кабаре Niedermair с октября 2006 года. С 1994 по 1998 год Францобель руководил небольшим издательским домом Edition ch .

Франзобель является сторонником венского футбольного Рапид. В 2006 году вышел сборник рассказов под названием Der Schwalbenkönig о его увлечении футболом. Францобель принял участие в футбольном шоу ORF " Das Match ".

В своей пьесе 2010 года о Берте Паппенхайм (1859—1936), пациентке Зигмунда Фрейда и Йозефа Бройера, он интересовался «произошла ли истерия на самом деле» или же Паппенхайм была влюблена только в своего доктора Йозефа Бройера в молодости. Паппенхайм считается первым психоаналитическим пациентом в истории. Премьера пьесы Die Pappenheimer oder das O der Anna состоялась осенью 2010 года в Schauspielhaus Vienna, в постановке Яна-Кристофа Гокеля.

Франзобель, который считает себя «латеральным мыслителем», также занимается текущими вопросами науки, например, в своей книге LHC, опубликованной в 2011 году.

Его пьесы были показаны в Мексике, Аргентине, Чили, Дании, Франции, Польше, Румынии, Украине, Италии, России и США. До сих пор переводы были доступны на 23 языках.

Его сатирический криминальный роман Groschens Grab (2015) был отредактирован Сюзанной Хоффманн для радиопостановки Groschens Grab — Ein Wiener Herbstkrim .

Награды 
 1992: Linzer Stadtschreiber
 1994: Wiener Werkstattpreis für Literatur
 1995: Ingeborg-Bachmann-Preis für Die Krautflut
 1997: Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis der Stadt Darmstadt
 1998: Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor
 1998: Floriana Literaturpreis
 2000: Bert-Brecht-Medaille
 2002: Arthur-Schnitzler-Preis
 2003: Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Lenzing für kulturelle Verdienste
 Zehn besondere Bücher zum Andersentag
 2004: für Die Nase
 2005: für Schmetterling Fetterling
 2005: Nestroy-Theaterpreis Bestes Stück — Autorenpreis
 2005: Nestroy-Theaterpreis Spezialpreis
 2005: Longlist zum Deutschen Buchpreis mit Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik
 2006: Buch.Preis für Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik
 2007: Vöckla Award Sonderpreis für Kultur
 2008: Inselschreiber auf Sylt
 2012: Residenzschreiber in Sarajewo
 2015: Stadtschreiber in Split
 2017: Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis)
 2017: Shortlist zum Deutschen Buchpreis für Das Floß der Medusa
 2017: Bayerischer Buchpreis für Das Floß der Medusa
 2017: Stadtschreiber in Weißenburg in Bayern
 2019: Fine Crime-Award für Rechtswalzer
 2020: Dresdner Stadtschreiber

Работы

Книги 
 Thesaurus. Ein Gleiches. Gedichte. Eigenverlag, 1992.
 Das öffentliche Ärgernis. Prosa. edition selene, Klagenfurt 1993.
 Überin. Die Gosche. Prosa. Illustrationen: Franzobel. edition selene, Klagenfurt 1993.
 Masche und Scham. Die Germanistenfalle — Eine Durchführung & Das öffentliche Ärgernis. Proklitikon. Edition Selene, Klagenfurt 1993.
 Die Musenpresse. Aus einem Roman von Margarete Lanner. Mit mehreren Bildnachweisen. Ritter, Klagenfurt 1994.
 Elle und Speiche. Modelle der Liebe. Gedichte und Prosa. Das Fröhliche Wohnzimmer, Wien 1994.
 Ranken. Prosa. Illustrationen: Carla Degenhardt. edition selene, Klagenfurt 1994.
 Hundshirn. Prosa. Illustrationen: Franzobel. Blattwerk, Linz 1995.
 Die Krautflut. Erzählung. Nachw.: Thomas Eder. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995.
 Schinkensünden. Ein Katalog. Ritter, Klagenfurt 1996.
 mit Christian Steinbacher: Unter Binsen. edition gegensätze, Graz 1996.
 Linz. Eine Obsession. Janus Press, München, Berlin 1996.
 Der Trottelkongreß. Commedia dell’pape. Ein minimalistischer Heimatroman. Ritter, Klagenfurt/ Wien 1998.
 Böselkraut und Ferdinand. Ein Bestseller von Karol Alois. Zsolnay, Wien 1998.
 Das öffentliche Ärgernis. Proklitikon. & Masche und Scham. Die Germanistenfalle — eine Durchführung. Edition Selene, Wien 1998.
 Met ana oanders schwoarzn Tintn. Dulli-Dialektgedichte. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 1999, ISBN 3-85252-305-2. (In Anspielung auf H. C. Artmann)
 Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt. Roman. Zsolnay, Wien 2000.
 Volksoper — Olympia. 2 Stücke. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2000, ISBN 3-85252-336-2.
 Best of. Die Highlights. Edition Aramo, 2001.
 Shooting Star. Ritter, Klagenfurt 2001 (aufgrund rechtlicher Auseinandersetzungen vom Markt genommen)
 Austrian Psycho oder Der Rabiat Hödlmoser. Ein Trashroman in memoriam Franz Fuchs. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2001, ISBN 3-85252-414-8.
 
 Lusthaus oder Die Schule der Gemeinheit. Roman. Zsolnay, Wien 2002.
 Mundial. Gebete an den Fußballgott. Droschl, Graz/ Wien 2002.
 Scala Santa oder Josefine Wurzenbachers Höhepunkt. Piper 2002.
 
 Luna Park. Vergnügungsgedichte. Zsolnay, Wien 2003.
 Zirkusblut oder Ein Austrian-Psycho-Trashkrimi, zweiter Teil. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2004, ISBN 3-85252-584-5.
 Über die Sprache im sportiven Zeitalter. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2004, ISBN 3-902416-04-1.
 
 
 Das Fest der Steine oder Die Wunderkammer der Exzentrik. Zsolnay, Wien 2005.
 Hunt oder der totale Februar. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2006, ISBN 3-85252-741-4.
 Der Schwalbenkönig oder Die kleine Kunst der Fußball-Exerzitien. Ritter Verlag, Klagenfurt/ Wien 2006.
 Liebesgeschichte. Roman. Zsolnay, Wien 2007.
 Franzobels großer Fußballtest. Picus, Wien 2008.
 Zipf oder die dunkle Seite des Mondes. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2008, ISBN 978-3-85252-892-2.
 Kreisky. Ein Stück zur Volkshilfe. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2008, ISBN 978-3-85252-927-1.
 
 Österreich ist schön, Ein Märchen. Zsolnay, Wien 2009, ISBN 978-3-552-05473-8.
 mit Franz Novotny, Gustav Ernst: Filz oder ein Wirtschafts-Flip-Fop-Schmierfilm mit Blutsauger-Blues und Lucky-Strike-Fondue aus dem Land der Bawagbabas, auch EXIT III genannt. Ritter, Klagenfurt 2009, ISBN 978-3-85415-449-5.
 Moser oder Die Passion des Wochenend-Wohnzimmergottes. Passagen Verlag, Wien 2010, ISBN 978-3-85165-831-6.
 Romeo und Julia in Purkersdorf. Drei Volksstücke. Passagen Verlag, Wien 2011, ISBN 978-3-85165-990-0.
 Der Boxer oder Die Zweite Luft des Hans Orsolics. Passagen Verlag, Wien 2011, ISBN 978-3-85165-989-4.
 Hirschen oder die Errettung Österreichs. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2011, ISBN 978-3-85252-997-4.
 Prinzessin Eisenherz. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2011, ISBN 978-3-902416-91-9.
 Faust. Der Wiener Teil. Ein Lustspiel. Passagen Verlag, Wien 2012, ISBN 978-3-7092-0045-2.
 Was die Männer so treiben, wenn die Frauen im Badezimmer sind. Zsolnay, Wien 2012.
 Yedermann. Oder der Tod steht ihm gut. Passagen Verlag, Wien 2013, ISBN 978-3-7092-0089-6.
 Steak für alle. Der neue Fleischtourismus. mikrotext, Berlin 2013, ISBN 978-3-944543-03-1.
 Adpfent. Ein Kindlein brennt. Verlag Bibliothek der Provinz, Weitra 2013, ISBN 978-3-99028-282-3.
 Wiener Wunder. Kriminalroman. Zsolnay, Wien 2014, ISBN 978-3-552-05690-9.
 Bad Hall Blues. Eine Oberösterreicherelegie. Kehrwasserverlag, Linz 2014, ISBN 978-3-902786-27-2.
 Metropolis oder Das große Weiche Herz der Bestie. Passagen Verlag, Wien 2014, ISBN 978-3-7092-0128-2.
 Othello oder Ein Schlechter von Hernals. Passagen Verlag, Wien 2014, ISBN 978-3-7092-0129-9.
 Hamlet oder Was ist hier die Frage? Passagen Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-7092-0194-7.
 Groschens Grab: Kriminalroman Paul Zsolnay Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-552-05743-2.
 Ich Zarah oder das wilde Fleisch der letzten Diva. Passagen Verlag, Wien 2016, ISBN 978-3-7092-0229-6.
 Sarajevo 14 oder Der Urknall Europas. Passagen Verlag, Wien 2017, ISBN 978-3-7092-0230-2.
 Das Floß der Medusa, Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2017, ISBN 978-3-552-05816-3.
 Rechtswalzer, Kriminalroman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2019, ISBN 978-3-552-05922-1.

Детские книги 
 Die Nase. Picus Verlag, Wien 2002, ISBN 978-3-85452-861-6
 Schmetterlin Fetterling. Picus Verlag, Wien 2004, ISBN 978-3-85452-872-2
 Moni und der Monsteraffe. Picus Verlag, Wien 2008, ISBN 978-3-85452-140-2
 Phantastasia oder die lustigste Geschichte über die Traurigkeit. Ueberreuter, Wien 2010, ISBN 978-3-8000-5534-0
 Der fliegende Zobel. Picus Verlag, Wien 2013, ISBN 978-3-85452-872-2
 Der kleine Pirat. Picus Verlag, Wien 2015, ISBN 978-3-85452-183-9

Пьесы 
 1996 Das Beuschelgeflecht
 1997 Kafka. Eine Komödie
 1998 Paradies
 1998 Nathans Dackel oder Die Geradebiegung der Ring-Parabel. Eine Lessingvollstreckung
 1998 Bibapoh
 1998 Der Ficus spricht. Minidrama für A, B, einen Volkssänger, ein Blumenmädchen und einen Gummibaum
 1999 Phettberg. Eine Hermes-Tragödie
 1999 Volksoper
 2000 Olympia. Eine Kärntner Zauberposse samt Striptease
 2001 Mayerling
 2003 Black Jack
 2003 Mozarts Vision
 2004 Flugangst
 2005 Hunt oder Der totale Februar
 2005 Wir wollen den Messias jetzt oder die beschleunigte Familie
 2006 Hirschen
 2007 Z!pf oder die dunkle Seite des Mondes
 2008 Der Impresario von Schmierna
 2009 Prinzessin Eisenherz
 2009 Big Bang Löbinger
 2010 Bordellballade (Songspiel, zusammen mit dem Komponisten Moritz Eggert)
 2010 Moser oder die Passion des Wochenend-Wohnzimmergottes, UA: 25. Februar 2010, Theater in der Josefstadt, Wien
 2010 Die Pappenheimer oder das O der Anna O. UA: 4. November 2010, Schauspielhaus, Wien
 2011 Der Boxer oder die Zweite Luft des Hans Orsolics
 2014 Othello, Ein Schlechter in Hernals, Wiener Lustspielhaus
 2014 Ich Zarah oder das wilde Fleisch der letzten Diva
 2018 Der Lebkuchenmann (Juli 2019 im Bergwaldtheater Weißenburg)
 2020 Hanni UA: 10. März 2020, Brucknerhaus, Linz (über das Leben der Zeugin der Mühlviertler Hasenjagd, Hanni Rittenschober). Musik: Gerald Resch

Литература 
Эссе
 Inge Aartel: Die Erschöpfung des Subversiven. In: Sepp, Arvi, Gunther Martens [Hrsg.]: Gegen den Strich: Das Subversive in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Lit-Verlag, Berlin 2017, S. 195—208.
 Alexander Košenina: Roman und Gemälde als, allégorie réelle'. Menschenexperiment in Franzobels und Géricaults Floß der Medusa. In: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, 9, 2018, S. 105—117.
 David-Christopher Assmann: Autonomie oder Verderben? Literaturbetrieb (in) der österreichischen Literatur nach 2000. In: Michael Boehringer, Susanne Hochreiter (Hrsg.): Zeitenwende. Österreichische Literatur seit dem Millennium: 2000—2010. Praesens, Wien 2011, S. 82-101. (u. a. zu Franzobel, «Shooting Star»)
 Andrea Bartl: Erstochen, erschlagen, verleumdet. Über den Umgang mit Rezensenten in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur — am Beispiel von Martin Walsers «Tod eines Kritikers», Bodo Kirchhoffs «Schundroman» und Franzobels «Shooting Star». In: Weimarer Beiträge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaften, 50, 2004, Nr. 4, S. 485—514.
 Martin A. Hainz: «die wirklichkeit bläht sich weiter auf und zerplatzt». Zu Heimito von Doderer, Oswald Wiener und Franzobel. In: Weimarer Beiträge, Jg. 50, 2004, Heft 4, S. 539—558, .
 Bettina Rabelhofer: Der Hunger nach Wahnsinn. Zur Subkultur des psychopathologischen Unterschlupfs: Franzobel, Soria, Hochgatterer. In: Friedbert Aspetsberger, Gerda E. Moser (Hrsg.): Leiden … Genießen. Zu Lebensformen und -kulissen in der Gegenwartsliteratur. StudienVerlag, Innsbruck 2005, ISBN 3-7065-4167-X, S. 164—182.
 Wendelin Schmidt-Dengler: «Ich bin meine eigene Inflation». Franzobels Beitrag zur Physiognomie der neuesten Literatur aus Österreich. In: Literaturen, 2002, Nr. 11, S. 78-80.

книги
 Барбара Фальтер : Францобель французский? Исследование литературных и сценических переводческих процессов с особым вниманием к комическим элементам . Дипломная работа Университет, Вена 2009.
 Андреас Фрейншлаг: Цинично -комическая хаосмология. Исследование истории литературы, связанной с романом Францобеля «Скала Санта» . Издание Praesens, Вена 2005, ISBN 3-7069-0310-5 .
 Сибилла Хаиндл: Гротеск как структурный принцип в романе Францобеля «Скала Санта или кульминация Жозефины Вюрцнбахер». Thesis. Венский университет, 2007. (Online-Version Октябрь 2009 в интернет архиве ), файл PDF)
 Нотбурга Лееб: аспекты диалога в фильме Францобеля «Die Musenpresse». Thesis. Венский университет, 2005.

Примечания

Ссылки 
 
 Franzobel: Neue deutsche Dramatik. Seite des Goethe-Instituts
 Interpretationen und Werkverzeichnis im Autor*innenlexikon der Universität Duisburg-Essen/Fakultät für Geisteswissenschaften — Germanistik
 Franzobel im Interview mit Günter Kaindlstorfer erschienen in Der Standard
 Interview  mit Michael Niavarani
 Archivaufnahmen mit Franzobel im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek (Literaturlesungen)

Писатели Австрии